Облу́чие (; ) е град в Еврейска автономна област, Русия. Разположен е на брега на река Хинган (приток на Амур), на около 135 km западно от Биробиджан. Административен център е на Облученски район. Към 2016 г. има население от 8792 души.

История 
Селището е основано през 1911 г. във връзка с построяването на Транссибирската магистрала. Името Облучие идва от руското „обогнуть“ – заобикалям, тъй като в тази местност железницата като че ли заобикаля планинските върхове. През 1929 г. получава статут на селище от градски тип, а от 1938 г. е вече град.

Население

Климат

Икономика 
Основните предприятия в града обслужват железопътния транспорт. Произвеждат се цветни метали, строителни материали и хранителни продукти.

Източници 

Градове в Еврейска автономна област